Rule bezeichnet folgende

Personen:
 Ann Rule (1931–2015), US-amerikanische Schriftstellerin
 Glenn Rule (* 1989), englischer Fußballspieler
 Ja Rule (* 1976), US-amerikanischer Rapper
 Jane Rule (1931–2007), kanadische Autorin
 Janice Rule (1931–2003), US-amerikanische Schauspielerin und Psychoanalytikerin
 Karl Frantsovich Rule (1814–1858), russischer Geologe, Zoologe und Paläontologe, siehe Karl Rouillier
 Margaret Rule (1928–2015), britische Archäologin
 Mark Rule (* 1981), neuseeländischer Fußballschiedsrichter
 Natalie Rule (* 1996), australische Leichtathletin

Orte:
 Rule (Arkansas), Ort im Carroll County, Arkansas, USA
 Rule (Texas), Ort im Haskell County, Texas, USA

Begriffe:
 der englische Begriff rule = Regel, Herrschaft ist in Zusammensetzungen auch im Deutschen gebräuchlich, so zum Beispiel als Fachterminus indirect rule

Siehe auch:
 Ruhl
 Ruhle
Ruler